

Källor 
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(216463), IAU, Minor Planet Center, Läst 2 juli 2009

Småplaneter 215501